Vass Norbert (1985–) művészeti író, szerkesztő
 Vass Norbert (1988–) labdarúgó